Euroliga v basketbale žen 2013/14 byla 23. ročníkem Euroligy v basketbale žen. Sezóna, včetně play-off, trvala od 6. listopadu 2013 do 13. dubna 2014. 20 týmů z 11 zemí bylo rozděleno do 3 skupin, z každé skupiny postupovalo 5 nejlepších týmů do play-off.

Tým UGMK Jekatěrinburg, vítěz skupiny A, byl vybrán jako hostitel finálového turnaje, díky tomu si zajistil přímou účast ve finálové fázi. Zbylých 14 týmů vytvořilo osmifinálové dvojice. Osmifinále se hrálo na dva vítězné zápasy.

Finálový turnaj se odehrával ve dnech 7. – 13. dubna 2014 v Jekatěrinburgu. Osm týmů bylo rezděleno do dvou skupin, kde se utkali každý s každým. Nejlepší dva celky z každé skupiny postoupily do závěrečného play-off. Celkovým vítězem se stal turecký celek Galatasaray Istanbul.

Týmy

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Osmifinále 
Osmifinálové duely se hrály na dva vítězné zápasy ve dnech 11., 14. a případně 19. března 2014. Tým UGMK Jekatěrinburg měl jako pořadatel finálového turnaje zajištěn přímý postup.

Finálový turnaj 
Finálový turnaj se odehrával od 7. do 13. dubna 2014 v ruském Jekatěrinburgu. Osm týmů bylo rozděleno do dvou čtyřčlenných skupin, kde se utkal každý s každým. Do závěrečného play-off postoupily dva nejlepší celky z každé skupiny.

Skupina A

Skupina B

Semifinále 1

Semifinále 2

O 3. místo

Finále

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky Euroligy v basketbale žen

Basketbal v roce 2013
Basketbal v roce 2014
Euroliga v basketbalu žen